El término Argentera puede hacer referencia a:

Argentera, un municipio español de la comarca tarragonesa de Bajo Campo.
Argentera, una comuna italiana de la provincia piamontesa de Cuneo.
El Monte Argentera, perteneciente a los Alpes Italianos.
El Marquesado de Argentera, un título nobiliario español.